Батенс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Батенс, Боб (1930—2016) — бельгийский спортсмен-гребец (академическая гребля), серебряный призёр летних Олимпийских игр 1952 года.
 Батенс, Верле (род. 1978) — бельгийская актриса и певица.
  (род. 1989) — бельгийский волейболист.